5. Mistrzostwa Oceanii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się na Santos Stadium w Adelaide od 24 do 26 sierpnia 2000 roku. W imprezie wystartowali zawodnicy z państw skupionych w Oceania Athletics Association, a także gościnnie lekkoatleci z Kenii, Konga, Mali, Nigerii, Sierra Leone, Togo, Suazi, Ugandy, Wybrzeża Kości Słoniowej i Zimbabwe. Część zawodników z Australii i Nowej Zelandii startowała poza konkurencją.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2000 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Australii
2000
2000 w Australii
Sport w Adelaide